NKU steht für:
 Nutzen-Kosten-Untersuchung
 Northern Kentucky University
 Bahnhof Kulmbach (DS100-Code)
 Nkaus Airport (IATA-Code), Flughafen von  Nkaus, Distrikt Mohale’s Hoek, Lesotho

nku steht für:
 Kulango (Bouna) (ISO-639-3-Code), Sprachgruppe innerhalb von Kulango (Sprache)

Nku ist der Familienname folgender Personen:
 Mercy Nku (* 1976), nigerianische Sprinterin

NKU